Woonsocket es el nombre de dos localidades en los Estados Unidos:

  Woonsocket (Dakota del Sur); o
  Woonsocket (Rhode Island).